Debden (Epping Forest)
Debden (Uttlesford)
Debden (metrostation)